Хосе Андрес Мартинес Торрес (; род. 7 августа 1994, Маракайбо, Венесуэла) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Филадельфия Юнион» и сборной Венесуэлы.

Клубная карьера 
Мартинес начал профессиональную карьеру в клубе «Депортиво Сулия». 31 января 2016 года в матче против «Уренья» он дебютировал в венесуэльской Примере. 6 апреля в поединке против «Каракаса» Хосе забил свой первый гол за «Депортиво Сулия». В начале 2018 года Мартинес перешёл в «Сулию». 30 января в матче против «Депортиво Тачира» он дебютировал за новую команду. 13 мая в поединке против «Арагуа» Хосе забил свой первый гол за «Сулию». В том же году он стал обладателем Кубка Венесуэлы.

23 декабря 2019 года Мартинес перешёл в клуб MLS «Филадельфия Юнион». По сведениям прессы сумма трансфера составила $325 тыс. В главной лиге США он дебютировал 8 марта 2020 года в матче против «Лос-Анджелеса». 27 января 2021 года Мартинес подписал с «Филадельфией Юнион» новый контракт до конца сезона 2022 с опциями продления ещё на два сезона.

Международная карьера 
За сборную Венесуэлы Мартинес дебютировал 3 июня 2021 года в матче квалификации чемпионата мира 2022 против сборной Боливии. Был включён в состав сборной Венесуэлы на Кубок Америки 2021.

Достижения 
Клубные

 «Сулия»
 Обладатель Кубка Венесуэлы: 2018

 «Филадельфия Юнион»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2020

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Сулия»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»